Василий Жураковский:
 Жураковский, Василий Максимилианович (род. 1940) — советский и российский учёный-педагог, первый заместитель Министра образования Российской Федерации (1993—2002), академик РАО (2004).
 Жураковский, Василий Яковлевич (?—1730) — украинский военный деятель, генеральный есаул, член первой Малороссийской коллегии, назначенной русским правительством.